Honda Orthia — автомобиль с кузовом универсал, выпускаемый компанией Honda. Оснащается поперечно расположенным двигателем, автоматической либо механической коробкой передач, а также передним либо полным приводом (Dual Pump System). Построен на базе шестого поколения Honda Civic. В начальной комплектации была доступна как Honda Partner.
Имелись следующие версии:
 1.8GX, передний привод, 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая КПП
 2.0GX, передний или полный привод, 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая КПП
 2.0GX-S, полный привод 4-ступенчатая автоматическая КПП

В январе 1998 начался выпуск модификации 2.0GX-S Aero.

Ссылки 

Orthia